6П62 — экспериментальный российский крупнокалиберный ручной пулемёт с магазинным питанием под патрон 12,7×108 мм.
Предназначен для борьбы с легкобронированными целями, транспортными средствами и групповыми живыми целями на дальностях до 1000 м. Может использоваться для борьбы с низколетящими воздушными целями на наклонных дистанциях до 500 м.

Конструкция 

12,7-мм пулемёт 6П62 — автоматическое оружие с магазинным питанием. Подача ленты не предусмотрена. На стволе установлен ПБС и постоянный открытый коллиматорный прицел, возможна стрельба с сошек. Предположительно, пулемёт использует патрон 12,7×108 мм или меньший по мощности.

На стволе установлена насадка, гасящая звук выстрела, и устраняющая вспышку пламени, что немаловажно при ведении ночных боевых операций. Может являться дополнительным вооружением транспортных средств и бронетехники при установке на соответствующих специальных креплениях.

Примечания 

Ручные пулемёты
Крупнокалиберные пулемёты
Пулемёты России
Оружие под патрон 12,7 × 108 мм
Появились в 2007 году в России